Billerbeck steht für:
 Billerbeck (niedersächsisch-pommersches Adelsgeschlecht), niedersächsisches Adelsgeschlecht mit Besitzungen in Pommern
 Billerbeck (westfälische Adelsgeschlechter), drei Adelsgeschlechter aus dem Münsterland
 Billerbeck (Lune), kleiner Wiesenfluss in der Wesermünder Geest, der in die Lune mündet
 Billerbeck (Barnstedt-Melbecker Bach), Bach im Landkreis Lüneburg, der in den Barnstedt-Melbecker Bach mündet

Orte:
 Billerbeck, Stadt im Kreis Coesfeld in Nordrhein-Westfalen
 Billerbeck (Einbeck), Ortsteil der Stadt Einbeck im Landkreis Northeim in Niedersachsen
 Billerbeck (Horn-Bad Meinberg), Ortsteil der Stadt Horn-Bad Meinberg im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen
 Billerbeck (Schnega), Ortsteil der Gemeinde Schnega im Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen
 Billerbeck, Ort im ehemaligen Landkreis Pyritz, siehe Nadarzyn (Pełczyce)
 Billerbeck (Osterburg), Wohnplatz im Ortsteil Zedau der Hansestadt Osterburg (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt

Personen:
 August Billerbeck (1778–1844), deutscher Pädagoge und Schulleiter, Begründer des Schullehrer-Seminars zu Rheden
 Bernhard von Billerbeck, Vizedominus und Domherr in Münster
 Bernhard von Billerbeck (Domherr) († 1336), Domherr in Münster
 Bettina Billerbeck (* 1972), deutsche Chefredakteurin
 Brunsten von Billerbeck († 1297), Domdechant und Domherr in Münster
 Carl Gottfried von Billerbeck (1721–1761), preußischer Major
 Constantin von Billerbeck (1673–1744), preußischer Oberst und Kommandant der Festung Pillau
 Delff Billerbeck (1793–1877), Hamburger Viehhändler und Abgeordneter
 Christoph von Billerbeck (1714–1790), preußischer Oberst
 Frieder Billerbeck (* 1993), deutscher Segelsportler
 Hasso Billerbeck (1940–2011), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher

 Helmut Billerbeck, deutscher Rugbyspieler
 Hermann von Billerbeck, Domherr in Münster
 Hermann Billerbeck (1656–1706), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Christoph von Billerbeck (1703–1777), preußischer Generalleutnant
 Konstantin von Billerbeck (1713–1785), preußischer Generalleutnant
 Liane von Billerbeck (* 1957), deutsche Journalistin
 Margarethe Billerbeck (* 1945), Schweizer Altphilologin
 Max Billerbeck (* 1986), deutscher Segelsportler
 Paul Billerbeck (1853–1932), deutscher evangelischer Theologe und Judaist
 Robert Billerbeck (1920–1993), deutscher Filmtheaterbetreiber
 Ulrich Billerbeck (1936–2013), deutscher Soziologe
 Uwe Billerbeck (* 1970), deutscher Turner

Siehe auch:
 Strack/Billerbeck
 Leuchtturm Billerbek (historisch Billerbeck)